Bityug peut désigner : 
La rivière Bitioug dans la fédération de Russie ;
Une race chevaline russe, le Bityug